Суперкубок Испании по футболу 1995 года () — 10-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1994/95 мадридский «Реал» и обладатель Кубка Испании 1994/95 — «Депортиво Ла-Корунья». Первый матч состоялся 24 августа на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье и завершился разгромом «Реала» со счётом 3:0. Ответная игра прошла 27 августа в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. «Депортиво» вновь оказался сильнее (2:1) и завоевал трофей по сумме двух встреч — 5:1.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1994/1995
 Кубок Испании по футболу 1994/1995

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1995 году
Испания
Август 1995 года
Спортивные соревнования в Ла-Корунье
События 24 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
События 27 августа